Datan bezeichnet:

Datan (Bibel), eine Person im Alten Testament
Datan (Chaotian) (大滩镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Chaotian in der chinesischen Provinz Sichuan
Datan (Fengning) (大滩镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Fengning in der chinesischen Provinz Hebei
Datan (Minqin) (大滩镇), Großgemeinde im Kreis Minqin in der chinesischen Provinz Gansu
Datan (Dachuan) (大滩乡), Gemeinde im Stadtbezirk Dachuan in der chinesischen Provinz Sichuan
Datan (Mittleres Qahar-Banner des Rechten Flügels) (大滩乡), Gemeinde im Mittleren Qahar-Banner des Rechten Flügels in der Inneren Mongolei